Dalbygård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Dalbygård (Dalby Sogn) – landbrugsejendom i Dalby Sogn, Kolding Kommune
 Dalbygård (Falkerslev Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Falkerslev Sogn, Guldborgsund Kommune